Crime of Passion (trad. "crimine passionale") può riferirsi a:

Delitto senza scampo (Crime of Passion) – film statunitense del 1957 diretto da Gerd Oswald
Palazzo di giustizia (Crime of Passion) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1970 al 1973
Crime of Passion – singolo del 2000 del gruppo eurodance italiano Bamble B
Crime of Passion – singolo di Mike Oldfield del 1983

Pagine correlate
Crimes of Passion